Андре́ас Вольф (; имя при рождении — Андрей Андреевич Вольф, род. 12 июня 1982, Ленинабад, Таджикская ССР, СССР) — немецкий футболист, защитник.

Биография 
Вольф — потомок поволжских немцев. Его отец Андрей — футболист, выступавший во Второй союзной лиге, мать Эрна — учитель немецкого языка. В 1990 году они перебрались в немецкий Нюрнберг, а потом переехали в городок Ансбах. Во время игр за юношескую сборную Баварии на него обратил внимание «Нюрнберг», и в 1997 году он отправился в этот клуб.

Впервые Вольф вышел на поле в официальном матче 23 марта 2002 года на берлинском «Олимпиаштадионе», когда его «Нюрнберг» уступил «Герте» 2:0. Впоследствии стал одним из основных игроков клуба, играя на позиции центрального защитника, являлся капитаном команды.

В 2008 году порвал крестообразные связки, не играл девять месяцев. В 2011 году вёл переговоры с санкт-петербургским «Зенитом», но летом был куплен «Вердером», а через полгода перешёл в «Монако».

Интерес со стороны сборной России 
В феврале 2008 года в СМИ появились сообщения об интересе главного тренера сборной России Гуса Хиддинка к Вольфу. Оборона в сборной считается самой проблемной линией и приглашение немца один из способов улучшить её к грядущему Евро 2008. Сам футболист говорил, что хотел бы сыграть на этом турнире, однако не получил приглашения ни от сборной России, ни от сборной Германии.

Личная жизнь 
С родителями общается в основном на русском языке. Жена — Сандра, уроженка Италии. У пары есть дочка.

Достижения

Командные 
 «Нюрнберг»
 Обладатель кубка Германии: 2006/07

Личные 
 «Нюрнберг»
 Лучший защитник немецкой Бундеслиги по версии газеты Bild: 2007

Примечания

Ссылки 
 Наш человек в «Нюрнберге». Интервью с Андреасом Вольфом в газете «Спорт-Экспресс»
 Чужой Вольф среди своих защитников. Публикация на сайте «Чемпионат.ру»
 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Монако»
Иммигрировавшие в Германию из СССР